Kirkman est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Kirkman, famille anglaise de facteurs de clavecins
 (1936-2011), joueur anglais de football
 (né en 1945), boxeur professionnel américain
, professeure de mathématiques américaine
 (1632-c. 1680), publiciste et libraire anglais
 (né en 1974), actrice et comédienne américaine
 (1842-1921), superviseur américain sur les chemins de fer
 (1920-1995), joueur anglais de football
Richard Kirkman (mort en 1582), martyr de York avec  
Rick Kirkman (né en 1953), auteur de bandes dessinées américain
Robert Kirkman (né en 1978), auteur de comics américain
 (1905-1973), joueur américain de football américain
 (1895-1982), officier de l'armée britannique
 (né en 1939), musicien et chanteur américain
Thomas Kirkman (1806-1895), mathématicien britannique
, scénariste et réalisateur américain
 (né en 1961), joueur australien de cricket

Toponyme

Kirkman, ville de l'Iowa

Homonymie de patronyme